Резике, Густав (1856—1924) — немецкий политический деятель,.
 Резике, Рихард (1845—1903) — немецкий политический деятель.

Примечания